Preda Mihăilescu
Teorema di Mihăilescu
Sebastian Mihăilescu
Vintilă Mihăilescu